Ива́н Пи́менов:
 Пименов, Иван Иванович (1917—1944) — майор, Герой Советского Союза.
 Пименов, Иван Тимофеевич (1924—1943) — Герой Советского Союза.